Jerusalén kan syfta på:

Colombia 

 Jerusalén (kommun), Cundinamarca,

Israel 

 Jerusalem (distrikt), distriktshuvudort,

Mexiko 

 Jerusalén, Salto de Agua, 
 Jerusalén, Puebla, Tochimilco, 
 Jerusalén, Tenejapa, 
 Jerusalén, Ángel Albino Corzo, 
 Jerusalén, Teopisca, 
 Jerusalén, Ocosingo,